За́падный Олоро́н-Сент-Мари́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6428. Всего в кантон Западный Олорон-Сент-Мари входили 11 коммун, из них главной коммуной являлась Олорон-Сент-Мари.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 11 594 человека.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Западный Олорон-Сент-Мари на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи